Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1971 disputat al circuit de Monza el 5 de setembre del 1971.

Resultats

Altres 
 Pole: Chris Amon 1' 22. 4

 Volta ràpida: Henri Pescarolo 1' 23. 8 (a la volta 9)

Referències 

 

Itàlia
1971